Paphnutius (voornaam)
Paphnutius (cicade)